Sobór św. Andrzeja w Chmielnickim – prawosławny sobór w Chmielnickim
 Sobór św. Andrzeja w Kronsztadzie – prawosławny sobór w Kronsztadzie
 Sobór św. Andrzeja w Stawropolu – prawosławny sobór w Stawropolu